Гай Серви́лий Ва́тия (; родился до 160 года до н. э. — умер после 115 года до н. э.) — римский политический деятель.

Биография 
Гай Сервилий принадлежал к плебейской ветви знатного рода. Предположительно его отцом был Марк Сервилий, который в 181 году до н. э. был военным трибуном. Возможно, Ватия занимал должность монетария в 136 и 127 годах до н. э. Примерно в 115 году он был претором и управлял Македонией. Больше о его жизни ничего неизвестно.

Ватия был женат на дочери Квинта Цецилия Метелла Македонского. Его сыном был Публий Сервилий Ватия, получивший за свои военные победы агномен Исаврик.

Примечания

Литература 
 

Сервилии
Родившиеся во II веке до н. э.
Монетарии
Преторы